Мадс Фенгер Нильсен (; ) — шведский футболист, защитник клуба «Варберг».

Клубная карьера 
Футболом начал заниматься в «Сковбаккене», откуда в 2007 году перешёл в «Раннерс». Спустя два года выступления за молодёжную команду, подписал с клубом двухлетний контракт. 6 апреля 2009 года дебютировал за клуб в датской Суперлиге в игре против «Оденсе», выйдя на поле в начале второго тайма вместо Роберта Арзуманяна. Весной 2013 года вместе с командой дошёл до финала кубка страны. В решающем матче против «Эсбьерга», состоявшемся 9 мая, Фенгер отыграл все 90 минут, а «Раннерс» с минимальным счётом уступили сопернику.

17 февраля 2017 года заключил предварительное соглашение со шведским «Хаммарбю». Трёхлетнее соглашение начало действовать с 15 июля. После открытия летнего окна в Швеции присоединился к новой команде и уже 17 июля дебютировал за клуб в чемпионате Швеции в игре с «Эльфсборгом». В 2021 и 2022 годах вместе с клубом дважды доходил до финала кубка Швеции. В решающем матче 2021 года сильнее в серии пенальти был «Хаммарбю», а год спустя также по пенальти они уступили «Мальмё».

Карьера в сборной 
Выступал за юношеские сборные Дании. В июне 2011 года в составе молодёжной сборной принимал участие в финальной стадии домашнего чемпионата Европы. Фенгер принял участие во всех трёх матчах группового этапа: со Швейцарией (0:1), Белоруссией (2:1) и Исландией (1:3). Датчане заняли последнее место в таблице и досрочно завершили выступление на турнире.

Достижения 
Раннерс:
 Финалист Кубка Дании: 2012/13
 Победитель Первого дивизиона: 2011/2012

Хаммарбю:
 Обладатель Кубка Швеции: 2020/2021
 Финалист Кубка Швеции: 2021/2022

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Хаммарбю»

Футболисты Дании
Игроки сборной Дании по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Раннерс»
Игроки ФК «Хаммарбю»